|}

Les Oaks d'Irlande est une course hippique de groupe I qui se court en juillet, sur la distance de , sur l'hippodrome du Curragh, en Irlande. L'allocation s'élève à .

Créée en 1895, c'est une course prestigieuse réservée aux pouliches de 3 ans, l'équivalent irlandais des Oaks d'Epsom anglaises et du Prix de Diane français.

Palmarès depuis 1987 

Course hippique en Irlande (pays)
Course de groupe I